Carlos Matos (1958. május 14.) portugál nemzetközi labdarúgó-partbíró. Teljes neve: Carlos Manuel Ferreira de Matos.

Magassága 177 cm, testtömege 73 kg.

Pályafutása

Labdarúgó-partbíróként

Nemzeti partbíráskodás 
Az aktív nemzeti partbíráskodást 2003-ban, a FIFA 45 éves korhatárának elérésekor fejezte be.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Portugál labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága te1992-ben terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodást 2003-ban, a FIFA 45 éves korhatárának elérésekor fejezte be.

Világbajnokság 
Dél-Korea és Japán közösen rendezte a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokság döntő mérkőzéseit, ahol kettő csoportmérkőzésen és az egyik nyolcaddöntőben kapott lehetőséget szakmai felkészültségét megmutatni. A partbírók szakmai tevékenységük során még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma: 3

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 1

UEFA-szuperkupa 
2001-ben Monacóban rendezték, a Bayern München–Liverpool (2:3) döntő találkozót, ahol a portugál Vítor Melo Pereira játékvezető egyik segítőjeként szolgált.

Források

Külső hivatkozások 
 https://web.archive.org/web/20080612064540/http://www.origo.hu/focivb/20020513ajatekvezetok.html
 https://web.archive.org/web/20160306024149/http://www.weltfussball.de/schiedsrichter_profil/carlos-matos/1/2/

Portugál labdarúgó-játékvezetők
1958-ban született személyek
Élő személyek